Ке́на () — продольная флейта индейцев горных районов Южной Америки — Перу, Боливии, севера Чили, севера и северо-запада Аргентины, Эквадора, Колумбии, Венесуэлы, Гвианы.

История 
Известна с периода чавинской культуры 9—2 вв. до н. э. Изготавливалась из костей животных и человека, золота и серебра, из глины или тыквы, в настоящее время делается в основном из тростника и бамбука.

Описание 
Длина инструмента 25—70 см. Количество отверстий 5—6 (реже 8), и ещё одно отверстие на противоположной стороне для большого пальца. Звукоряд хроматический в две октавы. Альтерация ступеней основного звукоряда достигается неполным закрытия отверстия.

В музыке народов кечуа, аймара и метисного населения используется для исполнения пентатонных мелодий. Играют на кене в основном мужчины, сольно или в ансамбле. Например две кены с барабанами бомбо или каха сопровождают танцы кена-кена, вайно, байлесито, карнавалито, качарпари, куэка, такуирари и др. Также типичен ансамбль из трёх кен (пусифиа или мукулулос).

Примечания

Литература 
 

Флейта
Латиноамериканская музыка
Латиноамериканские музыкальные инструменты
Андская музыка